Taruga bezeichnet
 eine archäologische Fundstelle der Nok-Kultur in Nigeria, siehe Taruga (Fundplatz)
 eine Froschgattung, siehe Taruga (Gattung)